Black Mesa může být:

Geografický název:
 Black Mesa (Arizona), náhorní plošina v Navajo County a Apache County, na severovýchodě Arizony
 Black Mesa (Oklahoma), stolová hora na severozápadě Oklahomy, nejvyšší bod státu Oklahoma (1 516 m)

Ostatní názvy:
 Black Mesa (videohra)
 Black Mesa Golem Ape

Externí odkazy